Gmina Lake (hrabstwo Cerro Gordo)
 Gmina Lake (hrabstwo Clay)